Claudia Letizia () este o actriță italiană.

Televiziune 
 Beato tra le donne (2003)
  Ciao Darwin 5 (Canale 5, 2007) – Concorrente
 Lady Burlesque (Sky 1, 2010) – Concorrente
 Grande fratello (Canale 5, 2011) – Concorrente
 Il processo del lunedì, Rai 3, (2015)
 Le Iene, Italia 1. (2015/2018)
 Tiki Taka – Opinionista (2017)
 Mattino Cinque – Opinionista (2017–2018)
 Pomeriggio Cinque – Opinionista

Filmografie

Televiziune 
 2009: "7 vite"
 2009: "Un posto al sole estate"
 2010: "Un posto al sole"
 2010: "La nuova squadra"
 2015: "1992", regia di Giuseppe Gagliardi, da un idea e con Stefano Accorsi
 2015–2016: "È arrivata la felicità", regia di Riccardo Milani, nel ruolo di Antonietta
 2016: "Un posto al sole", nel ruolo di Deborah Esposito
 2018: "È arrivata la felicità 2"

Teatru 

 2009: Telegaribaldi Celebration, nel ruolo della precaria, regia di Vincenzo Coppola
 2012: The show 2 ediction, nel ruolo di sé stessa "Lady Letizia", regia di Mimmo Esposito
 2013: Ti ricordi il Varietà?, ruolo soubrette, regia di Giorgio Vignali
 2013–2014: Carosone l’americano di Napoli, protagonista, regia di Fabrizio Bancale
 2015–2018: C'era una volta il burlesque

Note

Legături externe 

Site Oficial 

Nașteri în 1979
Actrițe italiene din secolul al XXI-lea
Italieni în viață